Сент-Обе́н-дю-Тенне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Руана, 50 км на захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 377,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Обен-дю-Тенне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-дю-Тенне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер